Onomàstica:
 Santa Irene d'Atenes (752 - 803)
 Santa Irene de Lecce o Irene de Magedo, santa llegendària del 
 Santa Irene de Roma ()
 Santa Irene de Tomar (ca. 635 - 653)
 Santa Irene d'Hongria, emperadriu romana d'Orient (1088–1134)

 Arquitectura:
 Església de la Santa Pau (Santa Irene), antiga església romana d'Orient d'Istanbul, dins el recinte del palau de Topkapi